«Сава́нна» () — американский парусно-паровой пакетбот - парусник, оснащённый вспомогательной паровой машиной с бортовыми гребными колёсами.
Корабль был назван в честь американского города Саванна в штате Джорджия.

"Саванна" стала первым самоходным судном, пересёкшим Атлантический океан.

История постройки 

Постройка была начата в 1818 году. Первоначально судно строилось как чисто парусное (трёхмачтовый корабль), но ещё на стапеле капитан Мозес Роджерс (Moses Rogers) убедил будущих владельцев, «Скарборо и Айзекс» (Scarborough & Isaacs) из Саванны, оснастить его паровой машиной, ради престижа первого трансокеанского перехода.

Для размещения машины грот-мачта была сдвинута в корму больше, чем у обычных парусников. Двигатель представлял собой одноцилиндровую паровую машину низкого давления мощностью 90 л. с., простого действия, наклонного типа, диаметр цилиндра 40 дюймов/100 см, ход поршня 5 фт/152 см, был изготовлен в Нью-Йорке, остальные части машины и кованые гребные колёса в Нью-Джерси. Паровой котёл располагался под машиной, дымовая труба имела в верхней четверти изгиб в сторону кормы. Поскольку паровая машина "Саванны" рассматривалась только как вспомогательный двигатель, гребные колёса были сделаны складными, а колёсные кожухи из парусины на железном каркасе. Гребные колёса состояли из неподвижных диаметральных спиц и расположенных по обе стороны радиальных, удерживаемых в рабочем положении цепями. Складная конструкция гребных колёс позволяла избежать сопротивления движению и риска повреждения колёс волнами, когда судно шло только под парусами. Запас топлива составлял 75 тонн угля и около 90 кубометров дров.

Были предусмотрены места для 32 пассажиров, исключительно в каютах. По записям в судовом журнале, «помещения для дам совершенно отдельно от мест мужчин». Для обеда и отдыха имелись три полностью обставленных салона.

Постройка обошлась около 50 тыс. долларов США.

22 августа 1818 года «Саванна» была спущена на воду.

Служба 

Своё первое плавание корабль совершил 28 марта 1819 года. Первоначально «Саванна» была почтовым судном, однако ей было суждено навсегда войти в историю в качестве пионера трансатлантических пароходных рейсов.

24 мая 1819 года в 05:00 парусно-паровой пакетбот снялся с якоря на рейде города Саванна и направился через Атлантический океан в город Ливерпуль (Англия). Через 29 с половиной суток судно прибыло в пункт назначения, став по праву называться первым пароходом, пересёкшим Атлантику. Из гавани Ливерпуля корабль продолжил своё историческое путешествие, направившись в Стокгольм (Швеция), а затем Санкт-Петербург (Российская империя).

Владельцы судна надеялись продать его в Европе, однако у возможных покупателей «Саванна» интереса не вызвала. Двигателем пароход пользовался не более 85 часов во время трансатлантического плавания и только в пределах прибрежной зоны (при непрерывной работе дорогостоящий уголь стал бы единственным грузом, которым можно было заполнить трюмы пакебота). Во время перехода из Ливерпуля в Санкт-Петербург паровую машину использовали в общей сложности 241 час. В Америку корабль возвратился и вовсе не используя паровую машину. Машинно-котельное отделение и топливо занимали слишком много места на судне, делая его неэкономичным, с учётом того, что паровая машина рассматривалась только как вспомогательный двигатель.

Почти три десятилетия после этого ни один построенный в США пароход не пересекал Атлантику.

По возвращении судна в родной порт паровой двигатель был демонтирован и, уже как парусник, «Саванна» вплоть до 1821 года ходила на линии Нью-Йорк — Саванна. 5 ноября 1821 года «Саванна» потерпела кораблекрушение близ острова Лонг-Айленд.

См. также 
 «Сириус» — пароход, который первым пересёк Атлантику, используя исключительно паровую тягу.

Примечания

Литература 
 Б. Байер, У. Бирштайн и др. История человечества — 2002, ISBN 5-17-012785-5

Ссылки 

 Howard I. Chapelle, The Pioneer Steamship Savannah: A Study for a Scale Model, in Contributions from The Museum of History and Technology, United States National Museum Bulletin 228, Smithsonian Institution, 1961
 SS Savannah and SS John Randolph

Пароходы США
Пассажирские суда
События 5 ноября
Ноябрь 1821 года
Появились в 1818 году
Парусные суда
Затонувшие корабли
Суда по алфавиту
Кораблекрушения 1821 года
Кораблекрушения в США